The Drums of Jeopardy –  film del 1923 diretto da Edward Dillon
The Drums of Jeopardy –  film del 1931 diretto da George B. Seitz